SMS „Deutschland” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez 3 okręty Kaiserliche Marine; pochodzi od nazwy państwa – Niemiec:
 SMS „Deutschland” – fregata pancerna typu Kaiser z lat 70. XIX wieku
 SMS „Deutschland” – przeddrednot typu Deutschland z początku XX wieku i okresu I wojny światowej
 SMS „Deutschland” – pomocniczy stawiacz min z okresu I wojny światowej

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy okrętów niemieckich